van Gogh ist der Familienname folgender Personen:

 Johanna van Gogh-Bonger (1862–1925), niederländische Kunstsammlerin
 Johannes van Gogh (1817–1885), niederländischer Vizeadmiral und Offizier des Militär-Wilhelms-Ordens
 Lothar van Gogh (1888–1945), niederländischer Fußballspieler
 Niels van Gogh (* 1977), deutscher DJ und Musiker

 Vincent van Gogh (1853–1890), niederländischer Maler
 Vincent Willem van Gogh (1890–1978), niederländischer Ingenieur und Mäzen
 Wil van Gogh (1862–1941), niederländische Feministin

Van Gogh bezeichnet:

 (4457) van Gogh, ein nach Vincent van Gogh benannter Asteroid
 Van Gogh (Band), eine jugoslawische/serbische Rockband
 Van Gogh (1948), ein französischer Kurzfilm von Alain Resnais aus dem Jahr 1948
 Van Gogh (1991), ein französischer Spielfilm von Maurice Pialat aus dem Jahr 1991